Saint Hilarion désigne plusieurs saints chrétiens, classés ci-dessous par ordre chronologique de leur décès :

 Hilarion d'Abitène († 304), avec cinquante autres chrétiens, martyrs à Abitène près de Carthage ; fêtés localement le 12 février. 
 Hilarion de Gaza († 372), abbé à Gaza ; fêté localement le 21 octobre.
 Hilarion de Pélécète (), supérieur du monastère du Pélécète au Mont Olympe ; fêté localement le 28 mars. 
 Hilarion le Jeune († 845), originaire de Cappadoce, higoumène (abbé) du monastère de Dalmate à Constantinople à l'époque de la persécution iconoclaste des empereurs Léon V l'Arménien et Théophile ; fêté le 6 juin.
 Hilarion de Tbilissi († 882), né près de Tbilissi en Géorgie, moine puis prêtre ; fêté le 19 novembre.
 Hilarion de Moglène († 1164), originaire de la Macédoine, moine à dix-huit ans, puis évêque de Moglène ; fêté le 21 octobre.  
 Hilarion d'Héraklion († 1804),  né en Crète à Héraklion, moine martyr à Constantinople par la main des Musulmans ; fêté le 20 septembre.

Références